Чемпіонат Вірменії з футболу 2010 — 19-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вдесяте поспіль здобув Пюнік.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

  

 

Примітки: 
1. Клуб Міка взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Вірменії 2011.
2. Клуб Кілікія був розформований 31 січня 2011 року.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 

2010
Вірменія